APR FC är en fotbollsklubb i Rwandas huvudstad Kigali. Klubbens fullständiga namn är Armée Patriotique Rwandaise FC. Den grundades i 1 juni 1993.

Meriter 
 Klubben var mästare (18): 
 1995, 1996, 1999, 2000, 2001, 2003, 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2018, 2020.
 Cupmästare (8):
 2002, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2014.
 Supercup (1):
 2018

Placering tidigare säsonger 
Premier Liga (sedan 2017)

Källor

Externa länkar
Officiell Hemsida
Soccerway

 
Armee
Sportklubbar bildade 1993